Sviták může být:

příjmení
 Ivan Sviták (1925–1994) – český filosof, kritik, básník a politik
 Jan Sviták (1895–1945) – český herec a režisér
 Jan Sviták (politik) (* 1974) – český politik, bývalý motokrosový závodník
 Leopold Sviták (1856–1931) – český vynálezce, konstruktér automobilu Präsident
 Mikuláš Sviták z Landštejna – český šlechtic (kolem 1500)
 Mikuláš Sviták z Landštejna na Krašově – český šlechtic (po 1500)
 Otakar Sviták (1894–1942) – generál prvorepublikové armády, odbojář za druhé světové války

místopisné jméno
 Sviták (rybník), rybník u obce Milíčov, okres Jihlava